Георгий Владимирович Акимов (, 1901 — 1953) — советский учёный, физикохимик, основатель советской научной школы коррозионистов. Лауреат трёх Сталинских премий.

Биография 
Родился 10 (23 апреля) 1901 года в Москве. В 1918 году окончил гимназию и поступил в Московский университет на физико-математический факультет.

В 1919 году прервал учёбу и вступил в ряды РККА. В 1919 году назначен помощником командира роты, а затем — комиссаром. В 1921 году откомандирован из РККА, для продолжения образования поступает на химический факультет МВТУ, которое окончил в 1926 году. Член РКП(б) с 1920 года.

В 1926—1932 годах работал в ЦАГИ под руководством И. И. Сидорина научным сотрудником, затем начальником секции металлов отдела испытаний авиационных материалов.

В 1932 году назначен начальником Отдела общего ВИАМ в составе семи лабораторий. Одновременно, начальник металлографической лаборатории и лаборатории физики металлов (последней до 1953 года). В 1934 году создал в ВИАМ группу для создания броневой защиты самолетов, в которой работали С. Т. Кишкин и Н. М. Скляров.

В 1940—1949 годах заведовал лабораторией коррозии металлов и сплавов ИФХАН.

В 1941—1946 годах руководил группой по металловедению и дефектоскопии отдела трения и износа ИМАШАН.

В 1947 году становится председателем организованной им же Комиссии по борьбе с коррозией металлов при Отделении химических наук АН СССР.

В 1949—1953 годах директор ИФХАН. Член-корреспондент АН СССР (1939)

Акимов работал в области металловедения, один из основателей теории коррозии металлов. Член Американского общества металлов (США), Фарадеевского общества (Великобритания). Под руководством Акимова была создана первая в СССР лаборатория по изучению коррозионной стойкости авиационных сплавов.
Работая в области пассивности открыл явление перепассивации.
Акимов — учёный, физико-химик, общественный деятель и организатор науки, ч.-к. АН СССР (1939), зав. отделом ИФХАН,

Имя Акимова присвоено лаборатории коррозии металлов и сплавов Института физической химии АН СССР. В настоящее время именем Георгия Владимировича назван единственный в России научный центр климатических испытаний, позволяющий в условиях морского климата проводить комплексные испытания материалов, элементов конструкций и изделий, а также отработку систем защиты от коррозии, старения и биоповреждений.

Умер 23 января 1953 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

Награды и премии 
 Сталинская премия (1945, 1946, 1949 гг.) 
 премия имени Д. И. Менделеева АН СССР (1952 г.)
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943 г.)
 два ордена Ленина (10.06.1945; 1946)
 орден Трудового Красного Знамени (29.10.1949)
 медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), «В память 800-летия Москвы» (1947 г.)

Направления научной деятельности 
Физико-химия металлов

После выхода в свет в 1940 году монографии «Теория и методы исследования коррозии металлов» и учебника «Основы учения о коррозии и защите металлов» началась целая серия работ в области теоретических и экспериментальных исследований коррозии металлов. С этими работами связано создание сети коррозионных станций в представительных климатических зонах страны — Дальние Зеленцы, Звенигород, Владивосток, Батуми. Теория структурной коррозии и теория многоэлектродных систем, созданные Г. В. Акимовым, нашли широкое признание в СССР и за рубежом. Его работы в области пассивности ознаменовались открытием явления перепассивации. Акимов автор более 250 научных трудов по проблемам коррозии металлов.

В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей из раздела «лёгкие сплавы».

Научно-технические достижения
 Разработана холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь,.
 Создана хром-марганцево-кремнистая сталь — «хромансиль».
 Обоснованы способы борьбы с межкристаллитной коррозией коррозионностойких сталей.
 Разработаны методы защиты (анодирование, пассивирование и другие) металлов от коррозии.
 Завершено составление единой спецификации металлических материалов.
 Возглавлена комиссия по вопросам защиты от коррозии при создании первого промышленного уран-графитового реактора.
 Автор 250-ти научных трудов.

Сочинения
 Монография «Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении» (1928)
 «Новые методы защиты легких алюминиевых сплавов от коррозии» (1929)
 «Электрохимическая защита легких алюминиевых сплавов при помощи цинка» (1929)
 Монография «Теория и методы исследования коррозии металлов», М.— Л., (1945)
 «Основы учения о коррозии и защите металлов», М.: «Металлургиздат» (1946)

Библиография 

 Н. М. Скляров «Путь длиною в 70 лет — от древесины до суперматериалов», М:, МИСиС, ВИАМ (2002)
 «История авиационного материаловедения. ВИАМ — 80 лет. Годы и люди», под общей ред. Е. Н. Каблова, М.; ВИАМ (2012)

Литература 
 «История авиационного материаловедения: VIАМ--75 лет поиска, творчества, открытий», под общей ред. Е. Н. Каблова, М., «Наука» (2007), ISBN 5020957976

См. также 
 Авиационная промышленность
 ВИАМ
 Коррозия
 Материаловедение
 Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук
 Лауреаты Сталинской премии в области науки (1946—1952)

Примечания

Ссылки 
 Акимов Георгий Владимирович на сайте ФГУП «ВИАМ»

Выпускники МГТУ
Металлурги СССР
Награждённые Золотой медалью имени Д. И. Менделеева
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники ВИАМ
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники советского атомного проекта